Häyrynen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Häyrynen (sjö), Kajanaland, 
 Häyrysenniemi, udde, Norra Österbotten, 
 Häyrynen (ö), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar